

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 46-е Олимпийские игры.
 596—565 ИДГ (ок. 600 — ок. 575) — Тиран Сикиона Клисфен, который освобождает город от контроля Аргоса. Провёл антиаристократические реформы. Запретил публичное чтение Гомера.
 596—592 (ол.46) — Эпименид очищает Афины от скверны.
 Завоевание вавилонянами Элама.

Китай 
 13-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Весной циское войско воевало с Цзюй.
 Летом чуский князь напал на Сун, чтобы помочь Сяо, но потерпел неудачу.
 Осенью в Лу появилась саранча.
 Цзиньцы выразили недовольство тем, что Вэй в 597 году выступило на стороне Чэнь. Виновный в этом вэйский сановник был казнён.
 Цзиньский полководец Сянь Ху (который в 597 году предложил переправиться через Хуанхэ), боясь казни, бежал к ди и стал строить планы войны с Цзинь. Тогда цзиньский князь уничтожил его род. Вторгшиеся ди были разбиты Цзинь, а Сянь Ху зимой казнён.

См. также

Примечания